

Geografia 
 Rud – località della Municipalità di Karlstad (Svezia)
 Rud och Ängen – località della Municipalità di Hammarö (Svezia)
 Rud södra – località della Municipalità di Hammarö (Svezia)

Pseudonimi
Rud – probabile pseudonimo di Domenico Rudatis all'interno del Gruppo di Ur

Sigle 
 Raggruppamento unità difesa

Codici 
 RUD – codice vettore ICAO di Air Anastasia